5 Pułk Saperów (II RP)
 5 Pułk Saperów (LWP)